Niemcy:
 Mudersbach – dzielnica gminy Hohenahr w kraju związkowym Hesja, w powiecie Lahn-Dill
 Mudersbach – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Altenkirchen